Vereczkey Zoltán (1918–2004) színművész, író, rendező, a Nemzeti Színház tagja, Gyulányi Eugénia színésznő férje
Vereczkey Zoltán (1991– ) vízilabdázó